, aussi écrit Dōjō-ji (le ji étant un suffixe utilisé pour les temples bouddhistes) désigne:

Lieu
 Dōjōji, est un temple bouddhiste situé à Hidakagawa, dans la préfecture de Wakayama.
 , gare de train de la ligne principale Kisei de JR West, située dans la ville de Gobō (préfecture de Wakayama) au Japon. La gare est à moins de 500m du temple.

Art (théâtre, littérature, cinéma)
 Dōjōji, est une pièce traditionnelle de théâtre nô dont l'action se déroule au temple du même nom.
 , une adaptation au théâtre kabuki de la même pièce.
 , un film de Kon Ichikawa, réalisé en 1946.
 Dōjōji, une pièce de théâtre nô moderne de Yukio Mishima écrite en 1953.
 Dōjōji, un film d'animation de Kihachirō Kawamoto, réalisé en 1976.
 , un film de Yukiko Takayama, réalisé en 2004.